Cassaigne peut faire référence à :

Personnalités 
 Cannelle Carré-Cassaigne (née en 1995), actrice française ;
 Théodule Carré-Cassaigne (né en 1990), acteur français, frère de cette précédente.

Lieux 
 Cassaigne, ville du Gers.
 La Cassaigne, commune de l'Aude.
 Cassaigne, nom français de Sidi Ali, en Algérie.